32. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Inzell, w Niemczech, w dniach 20–21 stycznia 2001. Zawody rozegrano na Ludwig-Schwabl-Stadion. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Na najwyższym stopniu podium stanęli: Niemka Monique Garbrecht-Enfeldt oraz Kanadyjczyk Mike Ireland.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 32 łyżwiarki (31 sklasyfikowanych) oraz 42 łyżwiarzy (39 sklasyfikowanych) z 19 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
2001 w sportach zimowych
2001 w Niemczech
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech
Sport w Inzell